Ерофе́ев, Константи́н Влади́мирович (укр. Єрофє́єв Костянти́н Володи́мирович, Кость Єрофє́єв) (29 мая 1966 — 25 августа 2008, Киев) — украинский музыкант, поэт и журналист, вокалист и клавишник группы «Рутения» (1987—1992).

Биография 
Закончил физический факультет Киевского государственного университета (1983—1990). Автор сольного альбома «Легіонер. Дорогами війни та кохання» («Легионер. Дорогами войны и любви», 2001). После распада «Рутении» в 1992 работал в журналистике. Был редактором регионального отдела на телеканале «Интер», журналистом нескольких печатных изданий. Последний год работал редактором на сайте Newsru.ua.

Альбомы 
 «Легіонер. Дорогами війни та кохання» (сольный, 2001).
 «А серце — за Вкраїну…» (посмертный, презентация 25 февраля 2009  ).

Выпускники физического факультета Киевского университета